Piastra puede referirse a:

 Moneda fraccionaria en Egipto y Turquía, donde constituye la centésima parte de la libra egipcia y la lira turca, respectivamente.
 Piastra grancolombiana, unidad monetaria usada en la Gran Colombia y antecesora del peso. Una piastra de 10 reales equivalía a 5 francos.
 Piastra indochina, unidad monetaria de la Indochina francesa y más tarde de Vietnam del Sur.
 Piastra siciliana, unidad monetaria que solía utilizarse en el Reino de las Dos Sicilias, siendo una la utilizada en la isla de Sicilia y la otra la utilizada en la parte continental que incluía Nápoles.

Economía de Egipto
Economía de Turquía
Economía de Vietnam
Gran Colombia